Афонка — хутор в Краснодарском крае. Входит в состав Кабардинского сельского округа муниципального образования город-курорт Геленджика.

В некоторых источниках указан как Ахонка.

География 
Хутор располагается на отрогах Маркхотского хребта. Имеется асфальтовая дорога к трассе M4.У хутора берёт своё начало река Адегой, вдоль которой проложена грунтовая дорога до станицы Шапсугской.

История 
Первое упоминание о хуторе можно встретить на картах 1914 года.

Во время Великой Отечественной Войны хутор находился у линии обороны. До сих пор в лесу можно найти воронки от авиабомб, траншеи. В небе над Ахонкой шли ожесточённые авиабои, о чём свидетельствуют многочисленные могилы летчиков.

1 января 1955 года хутор вошёл в состав Кабардинского сельского Совета Геленджикского района.

1 января 1963 года хутор Афонка вошёл в состав Большого Геленджика и в ведение Геленджикского городского совета.

С 10 марта 2004 года хутор Афонка включён в Кабардинский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик.

Население

Улицы  
В хуторе всего одна улица — Лесная.

Примечания 
 

 

Населённые пункты городского округа Геленджик